Elasmopus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Costa 1853. Elasmopus ingår i familjen Melitidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Elasmopus